Il cefalofo di Peters (Cephalophus callipygus ) è una piccola antilope originaria delle foreste pluviali dell'Africa centrale. Appartiene a un gruppo di timidi ed elusivi mammiferi africani, i cefalofi, che vengono quasi sempre avvistati di sfuggita mentre si tuffano al riparo tra la fitta vegetazione.

Descrizione
Con una lunghezza di 80–115 cm e un peso di 17–24 kg, quello di Peters è un cefalofo dalle dimensioni piuttosto grandi; il suo manto varia in colorazione dal fulvo chiaro al rosso-bruno vivo e al marrone scuro; sulle spalle, lungo la spina dorsale, corre una larga banda scura che si allarga in prossimità dei fianchi posteriori. Qualunque sia la tinta del mantello, sulla fronte, tra le brevi corna appuntite, è presente un ciuffo di peli rosso-bruni. La fronte del cefalofo di Peters è la più rinforzata tra quelle di tutti gli altri cefalofi, con un rivestimento osseo che in alcuni maschi può raggiungere i 13 mm di spessore.

Distribuzione e habitat
Il cefalofo di Peters vive nell'Africa centrale, occupando una fascia che da Camerun e Gabon giunge fino a Kenya e Tanzania.

Si incontra nelle foreste equatoriali umide, sia di pianura che di montagna. Predilige le aree con un fitto sottobosco in cui trovare riparo.

Biologia
I cefalofi di Peters sono attivi solamente di giorno e, come tutti i cefalofi, conducono vita riservata, trascorrendo gran parte del tempo nel fitto sottobosco, dove possono nascondersi da eventuali predatori. La loro dieta è composta prevalentemente da frutta, spesso raccolta dal suolo della foresta, nonché da foglie e da piccole quantità di fiori e funghi.

I cefalofi partoriscono un unico piccolo per volta, che trascorre le prime settimane di vita nascosto tra la vegetazione. Si ritiene che i cefalofi di Peters siano animali territoriali, e le grandi ghiandole odorifere poste sotto a ogni occhio potrebbero in tal caso essere utilizzate per marcare il territorio, venendo strofinate sugli alberi.

Conservazione
Inserito dalla IUCN tra le specie a basso rischio, il cefalofo di Peters è molto vulnerabile all'impatto venatorio. È la terza specie cacciata più frequentemente per il bushmeat nel Gabon, dove questo particolare tipo di carne costituisce un'importante fonte di proteine sia per la popolazione urbana che per quella rurale, mentre nella Repubblica Centrafricana appartiene a questa specie il 29% degli animali catturati nelle trappole. Perfino con stime di densità di popolazione ottimistiche, è chiaro che un prelievo di questo livello è insostenibile per questo animale. Il futuro del cefalofo di Peters, inoltre, è minacciato dalla perdita e dal degrado dell'habitat forestale in cui vive, a causa dello sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Fauna africana
Bovidi
Taxa classificati da Wilhelm Peters